Theron ist der Name folgender Personen:
 Theron von Akragas (* um 540/530 v. Chr.; † 473/472 v. Chr.), Tyrann im antiken Sizilien
 Theron (Satrap), Satrap von Babylonien während der Regierungszeit von Antiochos I.
 Charlize Theron (* 1975), südafrikanische Schauspielerin
 Dawie Theron (* 1966), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Duimpie Theron (* 1977), namibischer Rugby-Union-Spieler
 François Henri Theron (1891–1967), südafrikanischer Militär und Botschafter
 Manu Théron (* 1969), französischer Sänger
 Nelius Theron (* 1997), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Pieter Daniël Theron (1945–2021), südafrikanischer Acarologe

Sonstiges:
 Theron Mountains, Gebirge im Coatsland, Antarktika

Siehe auch:
 Teron